Tenisový turnaj WTA Forest Hills Tennis Classic 2004 se konal ve dnech 24.–28. srpna v americkém Forest Hills (New York) venku na tvrdých dvorcích. Událost byla součástí kategorie Tier V s účastí šestnácti hráček ve dvouhře, čtyřhra se nehrála.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  'Jelena Lichovcevová (vítězka)
  Émilie Loitová (2. kolo)
  Maria Sánchezová Lorenzová (1. kolo)
  Iveta Benešová (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry

WTA Tour 2004
Forest Hills Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2004